Fengyu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengyu (socken i Kina), Inre Mongoliet, 
 Fengyu Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar